Les élections cantonales dans le canton de Dunkerque-Est se déroulent les  et .

Canton 
Le canton de Dunkerque-Est est composé en 1907 des communes suivantes : Bray-Dunes, Coudekerque, Coudekerque-Branche, Dunkerque-Est, Leffrinckoucke, Malo-les-Bains, Rosendaël, Téteghem, Uxem, Zuydcoote.

Contexte 
Florent Guillain (Progressistes) qui détient le canton depuis 1894 ne se représente pas. Alfred Dumont maire de Dunkerque (Action libérale) décide de prendre sa succession face à lui Henri Terquem (Radical), Félix Coquelle maire de Rosendaël (FR) et M. Hennebique (SFIO).

Résultats 
 Conseiller général sortant : Florent Guillain (Progressistes)

Notes et références 

Histoire de Dunkerque
Bray-Dunes
Malo-les-Bains
Rosendaël
1907-07
1907-07
1907-07
Élections cantonales dans le Canton de Dunkerque-Est